„Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols“ e дебютният и единствен студиен албум на британска пънк група Секс Пистълс.

Песни 
 Holidays in the Sun – 3:22
 Bodies – 3:03
 No Feelings – 2:51
 Liar – 2:41
 "God Save the Queen" – 3:20
 Problems – 4:11
 Seventeen – 2:02
 Anarchy in the U.K. – 3:32
 Submission – 4:12
 Pretty Vacant – 3:18
 New York – 3:07
 E.M.I. – 3:10

Албуми на Секс Пистълс
Дебютни албуми
Музикални албуми от 1977 година